Челідзе Вахтанг Володимирович (1945—1995) — радянський футболіст, захисник. Майстер спорту СРСР (1964).
 Челідзе Георгій Нодарович (нар. 1986) — грузинський футболіст
 Челідзе Георгій Олександрович (1922—1990) — радянський і грузинський кінооператор.
 Челідзе Лаша (нар. 1985) — грузинський футболіст, захисник.
 Челідзе Леван Сергійович — грузинський сценарист.

Грузинські прізвища